Сен-Мор-де-Фоссе́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 13 км на південний схід від Парижа, 3 км на схід від Кретея.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 33549 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 76614,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Персоналії 
 Етьєн Ленуар (1822—1900) — винахідник
 Раймон Радіге (1903—1923) — французький романіст і поет.

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Мор-де-Фоссе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-де-Марн

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Валь-де-Марн